Svanödlor eller plesiosaurier (vetenskapligt namn: plesiosauria, nylatin för "nära till ödla") är en stor grupp (klad eller ordning) utdöda marina reptiler som levde under större delen av mesozoikum (från cirka 203 miljoner år sedan) och fram till K/T-utdöendet för 65,5 miljoner år sedan.

Namnet svanödla uppkom efter underordningen "plesiosauroidea", vilka hade långa halsar likt en svan för att fånga fisk med. För framdrift hade svanödlor två fenpar liksom havssköldpaddor. De simmade genom att slå med det ena paret så att det andra pressades uppåt av strömmarna.

Utveckling och utrotning 
Svanödlorna utvecklades i slutet av trias för cirka 203 miljoner år sedan. Storleken på arterna varierade från Elasmosaurus som kunde bli ända upp till 13 meter till Cryptoclidus som bara blev tre meter lång.

Svanödlorna dog ut samtidigt med dinosaurierna vid kritaperiodens slut i och med krita–tertiär-utdöendet.

Underordningar 
Svanödlor indelas traditionellt i två underordningar: de långhalsade plesiosauroiderna (plesiosauroidea) och de korthalsade pliosaurierna (pliosauroidea).

Kända svanödlor från Norden 
Nedan följer en lista på kända svanödlesläkten vars fossil har hittats i länder i Norden:
 Colymbosaurus (Norge) (tidigare klassificerad under Tricleidus)
 Djupedalia (Norge)
 Elasmosaurus(?) (Sverige)
 Kimmerosaurus(?) (Norge)
 Pliosaurus (Norge)
 Scanisaurus (Sverige)
 Spitrasaurus (Norge)

Externa länkar 
 plesiosauria.com

Referenser 

Förhistoriska kräldjur